Hines är ett efternamn. Personer med efternamnet:

 Barry Hines (1939–2016), brittisk författare
 Brian Hines (född 1944), brittisk musiker känd som Denny Laine
 Cheryl Hines (född 1965), amerikansk skådespelare
 Earl Hines (1903–1983), amerikansk musiker
 Gregory Hines (1946–2003), amerikansk skådespelare och dansare
 Jim Hines (född 1946), amerikansk friidrottare
 Richard Hines (1792–1851), amerikansk politiker

Se även 
 Hinds